Norra Vallsjön ist der Name folgender Seen in Schweden:

 Norra Vallsjön (Dalarna) in der Gemeinde Malung-Sälen, Dalarnas län
 Norra Vallsjön (Småland) in den Gemeinden Gislaved und Gnosjö, Jönköpings län